Cold Steel – cortometraggio del 1912 diretto da Edwin J. Collins
Cold Steel – film del 1921 diretto da Sherwood MacDonald